Staufenkopf ist der Name folgender Berge in Deutschland:
 Staufenkopf (Grafenhausen) (1037 m) bei Grafenhausen im Schwarzwald
 Staufenkopf (Wolfach) (849 m) bei Wolfach im Schwarzwald